Mykola Avilov – ex multiplista sovietico
 Viktor Avilov – diplomatico russo
 Vladimir Avilov – calciatore estone